HNK Jadran je nogometni klub iz Tučepi. .

Povijest
Hrvatski nogometni klub Jadran Tučepi osnovan je 10. lipnja 1967. godine u Tučepima.

Prvi predsjednik kluba bio je Mate Visković.

Najveći uspjeh kluba je zasigurno nastup u 2. HNL u 3 sezone od 1994. do 1997., te osvajanje kupa na području NSO Split u sezoni 1990.

Najbolji plasman je ostvaren u 2. HNL u sezoni 1995./96. kada je klub zauzeo 13. mjesto u skupini Jug u konkurenciji od 16 klubova.

Poznati u klubu 

Dok je nastupao u 2. HNL klub je trenirao kasniji trener Hajduka - Mišo Krstičević, dok je za klub igrao i zabijao golove budući napadač splitskih bilih i jedan od najboljih strijelaca u povijesti 1. HNL  - Nino Bule

Iz kluba je potekao dugogodišnji igrač Hajduka a trenutno trener u omladinskom pogonu Hajduka - Lalić Vik Lalić

Zanimljivosti

Klub je u sezoni 2015./2016. postavio jedan zanimljivi rekored, naime 1394 minute nije primio pogodak i oborio europski rekord SLOBODNA DALMACIJA 1 DALMATINSKI PORTAL     SLOBODNA DALMACIJA 2     INDEX.hr

Stadion

Prvi klupski treninzi održavali su se na poligonu pokraj Hotela Afrodita te u dvorištu Uljarske Zadruge, a ponekad i na GSC u Makarskoj, gdje je klub u početku igrao i utakmice.

Izgradnjom sportskog centra početkom 1980-ih u sklopu hotelskog kompleksa u Tučepima, Jadran u potpunosti prelazi na Tučepski sportski centar Slatina na kojemu i danas igra domaće utakmice. 

SC Slatina sadrži veliki travnati teren s tribinom koja prima cca 400 ljudi, od čega ima 100 sjedećih mjesta. Pored glavnog terena se nalazi malo pomoćno igralište s umjetnom travom, na kojem je do 2012. godine bila betonska podloga.

Klub danas

Klub se trenutačno natječe u 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska ( 4. rang natjecanja ).

Od rujna 2015. predsjednik kluba je Nikša Visković

Od veljače 2015. tajnik kluba je Čedomil Šimić

Trener seniorske momčadi je bivši prvoligaški igrač: Karlovca, Istre, Slaven Belupa i Rijeke - Jurica Karabatić

Voditelj omladinskog pogona je Miljenko Ševelj

Natjecanja i plasman od Hrvatske neovisnosti

Sezona 1992.     3. HNL Jug - Skupina Jug      ( 3. rang )   7. mjesto od 7 ekipa

Sezona 92./93.   3. HNL Jug                    ( 3. rang )   4. mjesto od 16 ekipa

Sezona 93./94.   3. HNL Jug                    ( 3. rang )   7. mjesto od 18 ekipa

Sezona 94./95.   2. HNL Jug                    ( 2. rang )  15. mjesto od 17 ekipa

Sezona 95./96.   2. HNL Jug                    ( 2. rang )  13. mjesto od 16 ekipa

Sezona 96./97.   2. HNL Jug                    ( 2. rang )  19. mjesto od 19 ekipa

Sezona 97./98.   3. HNL Jug - Skupina A          ( 3. rang )  11. mjesto od 11 ekipa

Sezona 98./99.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 4. rang )   8. mjesto od 14 ekipa

Sezona 99./00.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 4. rang )  14. mjesto od 14 ekipa

Sezona 00./01.   2. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 5. rang )   3. mjesto od 7 ekipa

Sezona 01./02.   2. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 5. rang )   6. mjesto od 6 ekipa

Sezona 02./03.   2. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 5. rang )   1. mjesto od 6 ekipa

Sezona 03./04.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 4. rang )  14. mjesto od 14 ekipa

Sezona 04./05.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 4. rang )  14. mjesto od 17 ekipa

Sezona 05./06.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 4. rang )  10. mjesto od 19 ekipa

Sezona 06./07.   ŽNL Splitsko-dalmatinska      ( 5. rang )   1. mjesto od 11 ekipa

Sezona 07./08.   4. HNL - Jug A                ( 4. rang )  11. mjesto od 11 ekipa

Sezona 08./09.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 5. rang )   4. mjesto od 12 ekipa

Sezona 09./10.   ŽNL Splitsko-dalmatinska      ( 5. rang )   2. mjesto od 8 ekipa

Sezona 10./11.   4. HNL - Jug B                ( 4. rang )   9. mjesto od 16 ekipa

Sezona 11./12.   4. HNL - Jug B                ( 4. rang )   9. mjesto od 14 ekipa

Sezona 12./13.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 4. rang )  12. mjesto od 14 ekipa

Sezona 13./14.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 4. rang )  8. mjesto od 13 ekipa

Sezona 14./15.   1. ŽNL Splitsko-dalmatinska   ( 4. rang )   9. mjesto od 14 ekipa

Grb kluba kroz povijest

Momčad u sezoni 2021/22

Vratari: Alen Šarić-Hodžić, Marin Bajamić, Karlo Ančić

Obrambeni: Daniel Džoja, Zvonimir Sočo, Ivan Jezidžić, Matej Marijančević, Petar Barbir, Jure Lozić, Josip Pejković, Todor Kadić, Luka Jakir, Ante Krivić, Teo Mravičić, Ante Trumbić

Vezni: Marin Jović, Roko Urlić, Kristijan Zor, Luka Mravičić, Nikola Pašalić, Matej Radonić

Napadači: Antonio Bušelić, Marin Koštić, Pjero Antunović, Leo Kurtović, Karlo Radić, Ante Sokol, Blažen Godinović, Bartul Cvitanović

Trener: Jurica Karabatić

Vanjske poveznice 
 Sve najnovije informacije u vezi kluba možete doznati na službenoj FB Stranici: HNK Jadran ( T ) - FB
 Službena internet stranica: Jadran Tučepi
 Snimke utakmica i isječke možete pronaći na YouTube kanalu: nkjadran ili id=0&view=0 tucepicam
 Povijest HNK Jadran sportmakarska.com, Povijest HNK Jadrana

Izvori 

 

Jadran ( T )
Tučepi